Il singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–2 Fernando González.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Roger Federer (terzo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Andy Roddick (terzo turno)
  Nikolaj Davydenko (semifinale)
  Novak Đoković (quarti di finale)
  Fernando González (finale)
  Tommy Robredo (quarti di finale)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)

  James Blake (terzo turno)
  Andy Murray (primo turno)
  Tommy Haas (primo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  David Ferrer (primo turno)
  Michail Južnyj (terzo turno)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2007
ATP Tour 2007